José Vargas puede referirse a:

 José Vargas, baloncestista venezolano.
 José Vargas, baloncestista dominicano.
 José Augusto Vargas, futbolista ecuatoriano.
 José María Vargas Vila (1860-1933), escritor colombiano.
 José de Vargas Ponce (1760-1821), marino de guerra, político, poeta satírico y erudito ilustrado español.
José Vargas Vargas "El Mono"  José Vargas Vargas El Mono (Jerez de la Frontera, 1947). Artista festero de gran categoría. Cantaor y bailaor, adapta sus coplas a bulerías. Es también un gran intérprete de soleares y seguiriyas.
https://www.lavozdigital.es/jerez/prensa/20061015/cultura/jose-vargas-mono-fallece_20061015.html